Алке́тас Панагу́лиас (, 30 марта 1934, Салоники, Греция — 18 июня 2012, штат Виргиния, США) — греческий футболист и тренер.

Карьера 
Большую часть игровой карьеры провел в «Арисе». В 1962 году Панагулиас переехал на учёбу в США, где он несколько лет играл за местную греческую команду. В ней же он начал свою тренерскую карьеру. В 1972 году специалист вернулся на родину и вошел в тренерский штаб сборной Греции. Вскоре Панагулиас самостоятельно возглавил её. С небольшим перерывом тренер проработал с национальной командой восемь лет. За это время греки добились серьёзного прогресса в игре и в 1980 году впервые в истории пробились на Чемпионат Европы, который проходил в Италии.

После работы со сборной, Панагулиас возглавил «Олимпиакос», который он дважды приводил к победе в чемпионате страны. В 1983 году грек вернулся в США, где он был назначен на пост главного тренера местной сборной. Через год Панагулиас руководил американцами на домашних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

В 1985 году специалист во второй раз возглавил «Олимпиакос», который вернул ему титул чемпиона страны. В 1992 году Панагулиас снова стал наставником сборной Греции и вскоре впервые вывел её на мундиаль. После неудачного американского Чемпионата мира специалист покинул «эллинов». Завершал свою тренерскую карьеру карьеру он в «Ираклисе» и «Арисе».

Политическая деятельность 
В 2002 году Панагулиас являлся Президентом клуба «Арис». В 2004 году отвечал за футбольный турнир на Олимпиаде в Афинах. Входил в городской совет родных Салоников. Несколько раз бывший тренер баллотировался в греческий Парламент и Европарламент. В последние годы он работал инструктором ФИФА.

Являлся членом Американо-греческого института.

18 июня 2012 года Алкетас Панагулиас скончался в США на 79-м году жизни.

Достижения 
 Чемпионат Греции (3): 1981/82, 1982/83, 1986/87
 Финалист Кубка Греции: 1985/86

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Washingtonpost 

Футболисты Греции
Игроки ФК «Арис» Салоники
Футбольные тренеры Греции
Тренеры сборной Греции по футболу
Тренеры сборной США по футболу
Тренеры ФК «Олимпиакос» Пирей
Тренеры ФК «Арис» Салоники
Тренеры ФК «Левадиакос»
Тренеры ФК «Ираклис»
Политики Греции